Франциск Копонг Кунг (, 3 августа 1950 года, Индонезия) — католический прелат, епископ Ларантуки с 16 июня 2004 года.

Биография 
29 июня 1982 года Франциск Копонг Кунг был рукоположён в священника.

2 октября 2001 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Франциска Копонга Кунга вспомогательным епископом Ларантуки. 10 января 2002 года состоялось рукоположение Франциска Копонга Кунга в епископа, которое совершил епископ Ларантуки Дарий Нгава в сослужении с архиепископом Энде Лонгином Да Чунха и епископом Джаяпуры Лео Лаба Ладжаром.

16 июня 2004 года Франциск Копонг Кунг был назначен епископом Ларантуки.

Ссылки 
 Информация 

Католические епископы Индонезии